M1 Abrams, een Amerikaanse zware tank vernoemd naar generaal Creighton Abrams.
Abrams Air Craft, een Amerikaanse vliegtuigfabrikant.
Abrams P-1 Explorer, een observatievliegtuig ontwikkeld door Abrams Air Craft.
Kegel van Abrams, een apparaat gebruikt voor het bepalen van de consistentie van beton, vernoemd naar Duff Abrams.
Abrams (Wisconson), plaats in de Verenigde Staten

Personen
Artie Abrams, een fictioneel personage uit de televisieserie Glee.
Creighton Abrams, een Amerikaans generaal.
Dirk Abrams, een Vlaamse presentator.
Duff Abrams, een Amerikaans wetenschapper op het gebied van beton.
Floyd Abrams, een Amerikaans advocaat.
Jeffrey Abrams, een Amerikaans filmproductent.
LeRoy Abrams, een Amerikaans wetenschapper gespecialiseerd in de plantkunde.
Michele Abrams, een Amerikaanse actrice.
Muhal Richard Abrams, een Amerikaanse musicus.
Vanessa Abrams, een fictioneel personage uit de serie Gossip Girl.